Trnovača je rijeka u BIH.

Izvor rijeke Trnovače nalazi se iznad sela Uzričje južno od Uskoplja, a ulijeva se u Vrbas u selu Podgrađe na oko 600 metara nadmorske visine. Na rijeci postoji i jedan ribnjak.

Dio sela Podgrađa kroz koji prolazi rijeka zove se Trnovača.

Rijeke u Bosni i Hercegovini
Uskoplje
Porječje Vrbasa